13772 Livius – asteroide della fascia principale
 Livius – forma latina del nome Livio
 Livius – genere di ragni degli Amaurobiidae